Erasmo Zamperlini – calciatore italiano
 Giovanni Zamperlini – calciatore italiano